est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes, considéré comme un euptérodactyloïde basal. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian dans un niveau d'âge Aptien de la province chinoise du Liaoning. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2001 par les paléontologues chinois Wang Xiaolin et Lü Junchang.

Étymologie 
Le nom de genre Haopterus rend hommage au paléontologue chinois Hao Yichun auquel est adjoint le mot du grec latinisé pteron, « aile ». Le nom d'espèce gracilis rappelle l'aspect gracile de ses métatarses.

Découverte 
L'holotype a été découvert en 1998 près de la localité de Sihetun dans la province du Liaoning. Il s'agissait alors de la première découverte d'un fossile de ptérosaures avec son crâne. Le fossile est écrasé et ne correspond qu'à la moitié avant de l’animal, qui est un subadulte. Il inclut le crâne, la mandibule, la ceinture pectorale, le sternum, les ailes, les vertèbres cervicales et dorsales, ainsi qu'une partie de l'ischium et des métatarses.

Description 

C'est un ptérosaure de taille moyenne avec une envergure estimée à . Ses pattes arrière sont en proportion graciles et courtes, ses métatarses ne mesurant que . Ses ailes sont robustes avec l'ulna mesurant  de long, soit plus que les métacarpes de l'aile ().

Le crâne dHaopterus est long et bas, il mesure  de long  et ne porte pas de crête. Le museau est allongé et arrondi à son extrémité. Les os maxillaires et prémaxillaires sont complètement fusionnés, sans trace de suture anatomique. L'ouverture (fenestra) nasopréorbitale est allongée et elliptique avec une longueur , soit 27,6% de la longueur totale du crâne. La mandibule a une longueur de , elle porte des dents sur ses 2/3 avant. Il y a 12 paires de dents, aussi bien sur la mandibule que sur la mâchoire supérieure, ce qui fait un total de 48 dents. Les dents sont robustes, pointues, tranchantes et recourbées vers l'arrière. En allant vers l'extrémité du museau elles deviennent progressivement plus longues et pointent plus vers l'avant.

Paléobiologie 
Les inventeurs du genre ont déduit de la finesse relative de ses pieds qu'il devait être contraint de se déplacer à quatre pattes lorsqu'il était au sol. C'était vraisemblablement un ptérosaure planeur qui se nourrissait de poissons qu'il capturait à la surface de l'eau.

Classification 
La description originale en 2001 le place dans la famille des Pterodactylidae, de par son absence de crête et ses dents robustes. Une analyse phylogénétique réalisée en 2006 par Lü Junchang et Qiang Ji l'identifie comme un Ornithocheiridae basal .

En 2018, l'étude phylogénétique des ptérosaures conduite par Longrich, Martill et Andres en 2018, aboutit au cladogramme ci-dessous. Ils positionnent Haopterus un peu plus en amont comme un euptérodactyloïde basal :

En 2019, Alexander Wilhelm Armin Kellner et ses collègues décrivent un nouveau ptérosaure, Mimodactylus, découvert dans le Lagerstätte de la formation de Sannine à Hjoula, dans le nord du Liban, datant du Cénomanien (Crétacé supérieur). Leur étude phylogénétique aboutit à une taxonomie différente. Mimodactylus est placé parmi les Lanceodonta, au sein des Istiodactyliformes (Ornithocheiromorpha). Plus précisément, il s'agit d'un membre des mimodactylidés, où il est en groupe frère dHaopterus.

Voir aussi 
 Pterodactyloidea
 Eupterodactyloidea
 Formation d'Yixian
 Biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2001
Paléontologie en Chine